John Mackie ist der Name von:
* John Mackie, Baron John-Mackie (1909–1994), britischer Politiker (Labour) und Life Peer
 John C. Mackie (1920–2008), US-amerikanischer Politiker
 John Leslie Mackie (1917–1981), australischer Philosoph